Работы в театре Кэтрин Хепбёрн:

Списки:Драматический театр
Списки:Кинематограф США
Драматический театр в США